
Флаг Е́лгавы — официальный символ (наряду с гербом) самоуправления города Елгавы (Латвия). Утверждён 29 октября 1938 года.

Описание 
Флаг состоит из двух горизонтальных полос равной высоты; цвет верхней полосы тёмно-синий, нижней — пурпурно-красный. В центре флага помещён герб города, высотой 3/5 от высоты флага. Высота флага относится к его длине в пропорции 1:2.

Ссылки 
 Городская символика Елгавы

Елгава
Елгава
Флаги с изображением лося
Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением львов
Флаги с изображением грифона